Леонид Борисович Меламед (род. 21 июня 1961 года) — российский .

Биография 
Леонид Борисович Меламед родился 21 июня 1961 года в Ленинграде.

После школы работал слесарем механосборочных работ ПО «Октябрь» в городе Каменск-Уральский.

С 1981 по 1983 год проходил службу в рядах Советской Армии.

В 1987 году окончил Новосибирский электротехнический институт (НЭТИ) по специальности «радиоинженер». После окончания НЭТИ работал инженером-геодезистом.

Впоследствии закончил Московский институт повышения квалификации Минатома России.

В 1991 году — помощник ректора НЭТИ по коммерческим вопросам.

В марте 1992 года принимал участие в создании инвестиционно-финансовой корпорации «Алемар».

В 1993—1998 годах — директор новосибирского ЗАО «Лимброк».

В 1995—1998 годах — исполнительный директор ассоциации предприятий «СоюзЭнергоСервис» и заместитель председателя совета директоров «Новосибирскэнерго».

В 1996 году защитил диссертацию на тему «Адаптивно-инновационное управление в сфере услуг естественных монополистов», кандидат экономических наук, работа выполнена на кафедре экономики потребительской кооперации Сибирской коммерческой академии потребительской кооперации.

В октябре 1998 года назначен гендиректором ФГУП «Концерн „Росэнергоатом“».

В январе 2000 года назначен первым заместителем председателя правления РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса, ответственным за финансовый блок. Участвовал в подготовке реформы электроэнергетики России, входил в состав советов директоров ряда дочерних предприятий РАО, в частности «Ленэнерго» и «Тюменьэнерго».

В 2000—2002 годах — член наблюдательного совета банка «Еврофинанс».

В июне 2004 года — добровольная отставка с поста заместителя председателя правления РАО «ЕЭС России».

С 2004 года — генеральный директор ИФК «Алемар».

С 7 сентября 2007 года по 22 сентября 2008 года — генеральный директор и член совета директоров Государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» (Роснано).

В 2007—2009 владел телекоммуникационной компанией Effortel Russia.

С 2009 года — генеральный директор холдинговой компании «Композит», занимающегося производством изделий из углепластика (на 75 % принадлежит ИФК «Алемар»).

Член президиума Российского еврейского конгресса.

В настоящее время является также:
 Член Правительственной комиссии по координации деятельности Открытого Правительства.
 Член Экспертного Совета при Правительстве (Открытое Правительство).
 Член Правительственной комиссии по вопросам конкуренции и развитию малого и среднего предпринимательства.
 Член Совета по государственно-частному партнёрству при Военно-промышленной комиссии РФ.
 Член Совета по спецхимии и новым материалам при Военно-промышленной комиссии.
 Руководитель рабочей группы по машиностроению, технологии и новым материалам при Военно-промышленной комиссии.

1 июля 2015 года Леонид Меламед был задержан в своей квартире в Москве следователями главного следственного управления Следственного комитета РФ в рамках уголовного дела о присвоении и растрате около 300 млн рублей, ему предъявили официальное обвинение в присвоении или растрате (ст. 160 УК РФ). Одним из оснований для доследственной проверки, завершившейся возбуждением уголовного дела, были материалы проверки Счётной палаты РФ в 2013 году..

Статус в настоящее время: находится под домашним арестом, срок его в очередной раз продлён до 11 мая 2017 года.
Защитник: Руслан Кожура, адвокат Адвокатской конторы «Аснис и партнёры».21 Февраля 2018 отпущен из под домашнего ареста.

Источники 

Члены президиума Российского еврейского конгресса
Члены совета директоров РАО «ЕЭС России»